Tenthredinoidea är en överfamilj av steklar. Tenthredinoidea ingår i ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Tenthredinoidea 51 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Tenthredinoidea